Dionaea (dier), een geslacht van vliegen
 Dionaea (plant), een monotypisch geslacht van vleesetende planten
 Venusvliegenvanger (Dionaea muscipula), de enige soort in het geslacht